Central Standard Time, een tijdzone in Amerika
 COVID Safe Ticket, een coronacertificaat in België